Испанец Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 19 представителей топ-20 мирового рейтинга. Отсутствовал из лидеров только пятая ракетка мира и чемпион 2009 года Роджер Федерер. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга и финалист прошлого года Энди Маррей. Британец смог доиграть на этот раз до полуфинала и проиграл борьбу за выход в решающей матч третьему номеру посева и чемпиону 2015 года Стэну Вавринке. Победитель прошлого года Новак Джокович был посеян под вторым номером. Серб не смог пройти четвертьфинал, в котором уступил шестому номеру посева Доминику Тиму. Ещё один фаворит и девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль имел четвёртый номер посева. Испанец великолепно провёл весь турнир, не отдав соперникам ни одного сета по ходу соревнований. В финале он переиграл Стэна Вавринку, проиграв за три сета только шесть геймов. Для Надаля победа на Ролан Гаррос стала уже десятой в карьере и поэтому показателю он является рекордсменом турнира (до этого он побеждал в с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2014 год).

В основном турнире приняли участие восемь представителей России. Лучше всех сыграл Карен Хачанов, вышедший в четвёртый раунд, проиграв там лидеру посева Энди Маррею.

Посев 

  Энди Маррей (Полуфинал)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Стэн Вавринка (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Милош Раонич  (Четвёртый раунд)
  Доминик Тим (Полуфинал)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Александр Зверев (Первый раунд)
  Давид Гоффен (Третий раунд, отказ)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Первый раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Джек Сок (Первый раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Люка Пуй (Третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)
  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Альберт Рамос Виньолас (Четвёртый раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Четвертьфинал, отказ)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Пабло Куэвас (Третий раунд)
  Иво Карлович (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд, отказ)
  Стив Джонсон (Третий раунд)
  Жиль Мюллер (Первый раунд)
  Сэм Куэрри (Первый раунд)
  Фабио Фоньини (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Жиль Симон (Первый раунд)
  Миша Зверев (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Жюльен Беннето (Первый раунд)
  Матиас Бург (Первый раунд)
  Квентен Алис (Первый раунд)
  Бенжамен Бонзи (Второй раунд)
  Томми Робредо (PR, Первый раунд)
  Танаси Коккинакис (PR, Первый раунд)
  Ричардас Беранкис (PR, Первый раунд)
  Лоран Локоли (Первый раунд)
  Джон Миллман (PR, Первый раунд)
  Алекс де Минор (Первый раунд)
  Александр Мюллер (Первый раунд)
  Теннис Сандгрен (Первый раунд)
  Ежи Янович (PR, Первый раунд)
  Эрнест Гулбис (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Мариус Копил (Первый раунд)
  Артур Де Греф (Первый раунд)
  Николас Ярри (Первый раунд)
  Таро Даниэль (Второй раунд)
  Йозеф Ковалик (Первый раунд)
  Стефанос Циципас (Первый раунд)
  Максим Аму (Первый раунд)
  Симоне Болелли (Второй раунд)
  Сантьяго Хиральдо (Первый раунд)
  Марко Трунгеллити (Второй раунд)
  Теймураз Габашвили (Первый раунд)
  Сергей Стаховский (Второй раунд)
  Гидо Пелья (Первый раунд)
  Стефано Наполитано (Второй раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
  Андрей Рублёв (LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2017